Thomas Pelham (zm. 1624) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. baronet Pelham of Laughton
 Thomas Pelham (zm. 1654) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. baronet Pelham of Laughton
 Thomas Pelham (zm. 1712) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. baron Pelham
 Thomas Pelham-Holles (1693-1768) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. książę Newcastle
 Thomas Pelham-Clinton (1752-1795) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. książę Newcastle
 Thomas Pelham (zm. 1805) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. hrabia Chichester
 Thomas Pelham, (1756-1826) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. hrabia Chichester

Zobacz też